BNPP steht für:
 Barisan National Pembebasan Patani, eine nordmalayische Separatistenbewegung
 Bataan Nuclear Power Plant, ein inzwischen eingestelltes Atomkraftwerkprojekt der Philippinen
 Better Nigeria Progressive Party, nigerianische Partei
 BN++, eine C++ Bibliothek für die Analyse und auch die Visualisierung von biochemischen Netzwerken und Prozessen
 Balgarska nationalno-patriotitschna partija, eine bulgarische nationalistische Partei

BNPP